Bình Giang (Hải Dương)
 Bình Giang (Kiên Giang)
 Bình Giang (Quảng Nam)